{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2019
|год                = 2019
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Рига
|арена              = Kērlinga halle
|дата               = 30 января — 3 февраля 2019
|посещаемость       = 
|победитель         = Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne (Ивета Сташа-Шаршуне)
|победители         = 
|титул              = 6
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Ивета Сташа-Шаршуне
|четвертый          = 
|третий             = Санта Блумберга
|второй             = Ева Круста
|первый             = Эвелина Бароне
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte (Ева Рудзите)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Sporta klubs "OB" / Stabulniece (Elīza Stabulniece)
|пред               = 
|след               = 
}}18-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2019 проводился с 30 января по 3 февраля 2019 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 5 команд.

Победителями чемпионата стала команда Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne (скип Ивета Сташа-Шаршуне; 6-й чемпионский титул команды Jelgavas kērlinga klubs с разными скипами; Ивета Сташа-Шаршуне стала чемпионом среди женщин в 7-й раз как игрок и в 4-й раз как скип), победившая в финале команду Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte (скип Ева Рудзите). Бронзовые медали завоевала команда Sporta klubs "OB" / Stabulniec (скип Elīza Stabulniece).

Одновременно и там же проходил чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2019.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — сначала по количеству побед в матчах этих команд; при равенстве по этому показателю — по сумме результатов тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где по олимпийской системе играют полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й), матч за 3-е место и финал.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|A1
!width=20|A2
!width=20|A3
!width=20|A4
!width=20|A5
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#cfc
|A1||align=left|JKK / Rudzīte      ||  * || 2:8|| 9:4|| 8:5|| 4:9|| 2 || 2 || 64,7 ||4
|- bgcolor=#cfc
|A2||align=left|JKK / Staša-Šaršūne|| 8:2||  * || 5:8||12:3||9:13|| 2 || 2 || 100,5 ||3
|- bgcolor=#cfc
|A3||align=left|Nicoll / Regža                         || 4:9|| 8:5||  * || 7:5||11:6|| 3 || 1 || 134,6 ||1
|-
|A4||align=left|RKK / Kāpostiņa     || 5:8||3:12|| 5:7||  * || 9:7|| 1 || 3 || 95,2 ||5
|- bgcolor=#cfc
|A5||align=left|SK "OB" / Stabulniece        || 9:4||13:9||6:11|| 7:9||  * || 2 || 2 || 78,9 ||2
|}
  команды, выходящие в плей-офф

 Плей-офф Полуфиналы. 2 февраля, 16:00Матч за 3-е место. 3 февраля, 14:30Финал.' 3 февраля, 14:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Латвии в 2019 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Риге
Январь 2019 года
Февраль 2019 года